Regent i Danmark: Margrete 1. 1387-1412 og formelt Erik 7. af Pommern 1396-1439

Se også 1412 (tal)

Begivenheder 
 St. Andrews Universitet grundlægges.

Født 
 6. januar – Jeanne d'Arc

Dødsfald 
 28. oktober – Margrete 1.

Eksterne henvisninger 

 
12
Artikler om enkelte år